Villa San Martín (San Juan)
 Villa San Martín (Santiago del Estero)